Александр Евланов:
 Евланов, Александр Васильевич (род. 1949) — художник-живописец, монументалист.
 Евланов, Александр Гаврилович (1923—1992) — советский гидрограф, контр-адмирал, лауреат Государственной премии СССР.